Хиляль ( - «Полумесяц») — многозначное арабское слово, может использоваться и как имя собственное, и как нарицательное. Происходит от глагола «хл» — «становиться видимым».

 Хилал ас-Саби (969—1056) — персидский учёный
 Бану Хиляль — арабское бедуинское племя, участники арабизации Магриба.
 Аль-Хиляль — название ряда футбольных клубов 
 Бану Хиляль (значения)
 Хилалуддин — составное мужское имя.

Арабские имена